

Geografia 
Malicorne-sur-Sarthe  – comune francese nella regione della Loira
Malicorne  – comune francese nella regione dell'Alvernia
Malicorne  – comune francese nella regione della Borgogna

Musica 
Malicorne  – gruppo musicale francese
Malicorne – album dei Malicorne del 1974
Malicorne – album dei Malicorne del 1975
Malicorne – album di Malicorne del 1977